Christiaan Brunings (waterbouwkundige) (1736-1805)
Christiaan Brunings (1756-1826)  waterbouwkundige, neef van voorgaande
Christiaan Brunings (schip, 1900)